Anabasitte est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 8 espèces d'oiseaux qui constituent 4 genres de la  famille des Furnariidae, ordre des Passeriformes.

Liste des oiseaux appelés « anabasitte » en français 

Anabasitte à gorge blanche - Premnoplex tatei - White-throated Barbtail
Anabasitte à gouttelettes - Premnornis guttuligera - Rusty-winged Barbtail
Anabasitte du Roraima - Roraimia adusta - Roraiman Barbtail
Anabasitte étoilée - Margarornis stellatus - Star-chested Treerunner
Anabasitte perlée - Margarornis squamiger - Pearled Treerunner
Anabasitte rousse - Margarornis rubiginosus - Ruddy Treerunner
Anabasitte superbe - Margarornis bellulus - Beautiful Treerunner
Anabasitte tachetée - Premnoplex brunnescens - Spotted Barbtail

Nom d'oiseau ambigu